Kanada:
 Westmount – miasto w Quebecu
 Westmount – gmina w Nowej Szkocji

 Westmount – dzielnica miasta Edmonton
 Westmount – dzielnica miasta Halifax
 Westmount – dzielnica miasta London
 Westmount Adjacent – potoczna nazwa dzielnicy Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce w Montrealu
 Westmount – dzielnica miasta Saskatoon

 Westmount–Ville-Marie – okręg wyborczy w Quebecu
 Westmount–Saint-Louis – okręg wyborczy w Quebecu